Бенн (, ) — німецьке й англійське прізвище. Відомі носії:

 Бріттані Бенн (; 1989) — канадська регбістка, олімпійська медалістка (2016).
 Гіларі Бенн (; 1953) — британський політик з Лейбористської партії.
 Ґоттфрід Бенн (; 1886–1956) — німецький поет, прозаїк, ессеїст.
 Джеймі Бенн (; 1989) — канадський хокеїст.
 Джорді Бенн (; 1987) — канадський хокеїст.
 Тоні Бенн (; 1925) — британський політичний діяч.
 Найджел Бенн (; 1964) — британський боксер.

Див. також 
 Бен
 Benn.

Німецькі прізвища
Англійські прізвища